Bloemenwijk (Harelbeke)
 Bloemenwijk (Veghel)
 Bloemenwijk (Voorschoten)
 Bloemenwijk (Zulte)